Apno je lahko

 apno, gradbeni material:
 kalcijev oksid – žgano oz. živo apno
 kalcijev hidroksid – gašeno apno
 Apno, Cerklje na Gorenjskem – naselje v Sloveniji